XPC steht für:
 Xeroderma Pigmentosum, Complementation Group C, Protein, das im Menschen durch das Gen XPC codiert wird

XPc steht für:
 XPc (Inschrift), Abkürzung einer Inschrift von Xerxes I.

xpc steht für:
 Petschenegische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene oghusische Sprache der Petschenegen

Abkürzung